Filip III av Spanien, (på spanska Felipe III) född 14 april 1578, död 31 mars 1621, kung av Kastilien, Aragonien och Portugal 1598–1621.

Biografi
Han var son till Filip II av Spanien och Anna av Österrike.

Filip III, som 1598 efterträdde sin far, var en svag kung och det var hertigen av Lerma som var den som egentligen styrde landet. Hertigen av Lerma tvingades 1618 att lämna regeringsbestyren, men bara för att efterträdas av sin son,  hertigen av Uceda. Under hans regering försämrades statsfinanserna, trots en fredlig utrikespolitik. Filip III själv var en viljelös monark som var helt ointresserad av statsstyrelsen; hans främsta intresse var jakt.

Utrikespolitiken var fredlig, och genom dubbelgiftermålet 1615 mellan sin son Filip och den franska prinsessan Elisabeth å ena sidan och sin dotter Anna med Ludvig XIII å den andra, försökte Filip närma sig ärkerivalen Frankrike.

Gift 1599 med kusinen Margareta av Österrike (1584-1611).

Anfäder

Referenser 
 Svensk uppslagsbok. Malmö 1932.

Noter 

Personer i Spanien under 1500-talet
Personer i Spanien under 1600-talet
Födda 1578
Avlidna 1621
Portugals regenter
Spaniens regenter
Siciliens regenter
Huset Habsburg
Män
Milanos regenter
Neapels regenter
Sardiniens regenter